Прокурор:

 Прокурор — главный законный представитель обвинения.
 Прокурор — немой художественный фильм Якова Протазанова.
 Прокурор, Игорь Иванович (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Прокурор Алиция Горн — польский чёрно-белый художественный фильм